Oligarquía conservadora puede referirse a:

Oligarquía conservadora en Argentina
Oligarquía conservadora en Venezuela